Dietrich Schulze ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Schulze (1940–2008), deutscher Pferdezüchter
 Dietrich Schulze (Physiker) (1922–2014), deutscher Physiker 
 Dietrich Schulze-Marmeling (* 1956), deutscher Sachbuchautor